Oleksandr Oleksandrovytch Koltchenko, militant de gauche et syndicaliste, antifasciste, anarchiste et écologiste ukrainien ;
 Oleksandr Koltchenko (basket-ball), joueur de basket-ball.